Генри Дженкинс (, род. 4 июня 1958 года, Атланта) — американский философ и культуролог, профессор коммуникации, журналистики и киноискусства в университете Южной Калифорнии. Одним из первых медиаисследователей, проследил изменения роли аудитории в условиях развития цифровых технологий. Г. Дженкинс изучал проблематику влияния медиа на общество, политику и культуру. Его исследования раскрыли основы успеха социальных сетей, сетевых компьютерных игр, фан-сообществ и объединений пользователей сети Интернет. Дженкинс является автором ряда книг о медиаконвергенции, фан-сообществах и трансмедиа.

Биография 
Г. Дженкинс окончил университет Джорджии по специальности политология и журналистика. Затем он получил степень магистра коммуникационных исследований в Айовском университете и защитил диссертацию в Висконсинском университете в Мадисоне. С 2009 года работает в университете Южной Калифорнии.

Исследования 
Г. Дженкинс исследует взаимоотношения между читателем и текстом, развитие фан-культуры и процессы связанные с созданием вторичного мира

Г. Дженкинс участвует в проекте New Media Literacy, где он указывает на важность оценки технологического прогресса происходящего вокруг нас и концепции культуры соучастия. Целью проекта является поиск решения проблем, связанных с новыми медиа и культурой соучастия, а именно, как обеспечить современного человека навыками, знаниями и уверенностью в себе, для того чтобы он стал полноправным участником тех культурных трансформаций, которые связаны с новыми технологиями в области медиа. Г. Дженкинс определяет ряд навыков и знаний, которые является основой для конструктивного участия в современной культуре. Феномены, которые он исследует, включают в себя коллективный разум, компьютерные сети, симуляцию, трансмедиа-навигацию и некоторые этические проблемы.

Исследования Г. Дженкинса сосредоточены на том, как в современной культуре используются и объединяются множество различных медиа. Он предполагает, что медиаконвергенция понимается как культурный процесс, а не технологический. Г. Дженкинс рассуждает о медиаконвергенции в своей книге «Convergence Culture: Where Old and New Media Collide» в 2006 году и в рамках программы медиаисследований в Массачусетском технологическом институте.

Г. Дженкинс также исследовал проблематику, связанную с видеоиграми, с точки зрения критической теории. В своей статье «Complete freedom of Movement: Video Games as Gendered Play Spaces» он рассматривает культурную географию пространства видеоигр. Основной вопрос исследования в том, что привлекает мальчиков в видеоиграх и является ли этот интерес идентичным для мальчиков и для девочек.

Семья 
 Жена — Синтия Дженкинс
 Дети — сын, Генри Дженкинс-мл.

Работы 
 Jenkins, Henry (1992). What Made Pistachio Nuts?: Early Sound Comedy and the Vaudeville Aesthetic. New York: Columbia University Press. p. 416. ISBN 0-231-07855-2.
 Jenkins, Henry (1992). Textual Poachers: Television Fans & Participatory Culture. Studies in culture and communication. New York: Routledge. p. 343. ISBN 0-415-90571-0.
 Jenkins, Henry (1995). Classical Hollywood Comedy. AFI film readers. New York: Routledge. p. 430. ISBN 0-415-90639-3.
 Jenkins, Henry (ed. with Justine Cassell) (1998). From Barbie to Mortal Kombat: Gender and Computer Games. Cambridge, Mass: MIT Press. p. 360. ISBN 0-262-03258-9.
 Jenkins, Henry (1998). The Children’s Culture Reader. New York: New York University Press. p. 532. ISBN 0-8147-4231-9.
 Jenkins, Henry (2002). Hop on Pop: The Politics and Pleasures of Popular Culture. Duke University Press. p. 748. ISBN 0-8223-2737-6.
 Jenkins, Henry (2003). Rethinking Media Change: The Aesthetics of Transition. Media in transition. Cambridge, Mass.: MIT Press. p. 404. ISBN 0-262-20146-1.
 Jenkins, Henry (ed. with David Thorburn) (2003). Democracy and New Media. Cambridge, Mass.: MIT Press. p. 385. ISBN 0-262-10101-7.
 Jenkins, Henry (2006). Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: New York University Press. p. 308. ISBN 0-8147-4281-5.
 Jenkins, Henry (2006). Fans, Bloggers, and Gamers: Exploring Participatory Culture. New York: New York University Press. p. 279. ISBN 0-8147-4284-X.
 2006 White Paper Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century , .
 Jenkins, Henry (2007). The Wow Climax: Tracing the Emotional Impact of Popular Culture. New York: New York University Press. p. 285. ISBN 0-8147-4282-3.
 Jenkins, Henry (2012), «Quentin Tarantino’s Star Wars? Digital Cinema, Media Convergence, and Participatory Culture.», in Durham, Meenakshi Gigi; Kellner, Douglas, Media and cultural studies: keyworks, Malden: Wiley-Blackwell, pp. 567—568, ISBN 978-0-470-65808-6

См. также 
 Критическая теория
 Медиавоздействие
 Новые медиа
 Компьютерное искусство
 Трансмедиация

Примечания

Ссылки 
 Официальный блог Генри Дженкинса Confession of an Aca-Fan
 Интервью Генри Дженкинса о школах и технологиях
 Серия интервью для интернет вещания WGBH One Guest
 Видеоигры как искусство
 Медиа культуры соучастия
 Гражданская журналистика

Философы XXI века
Философы XX века
Философы США
Постмодернизм
Постструктурализм
Преподаватели Массачусетского технологического института
Преподаватели Школы гуманитарных наук, искусств и социальных наук Массачусетского технологического института
Выпускники Айовского университета
Выпускники Университета штата Джорджия
Выпускники Висконсинского университета в Мадисоне
Выпускники Висконсинского университета в Мадисоне
Выпускники Школы журналистики и массовых коммуникаций Висконсинского университета в Мадисоне
Преподаватели Школы коммуникаций и журналистики Университета Южной Калифорнии
Преподаватели Университета Южной Калифорнии